Las siglas CTE pueden referirse a:

 El Código Técnico de la Edificación de España.
 Compañía Trasatlántica Española o simplemente la Trasatlántica, empresa de transporte marítimo.
 Confederación de Trabajadores del Ecuador.
 Cadena de Transporte de Electrones, proceso involucrado en la respiración celular.
 Computer Technology de España, fabricante de computadoras.

Además, cte. es usado comúnmente como abreviatura de:

 Comandante.
 Corriente.
 Constante.

CTE